Esta é uma lista de animais africanos extintos.

Leão-do-atlas
Leão-do-cabo
Urso-do-atlas
Dodô
Ave-elefante
Quagga
Lêmure-gigante

Listas da África